Блато може да се отнася за:
 блато, вид водна територия;
 Села:
 Блато (Област Кюстендил), село в Област Кюстендил, България;
 Блато (Община Пирот), село в Община Пирот, Сърбия;
 Блато (Община Сиеница), село в Община Сиеница, Сърбия;
 Реки:
 Блато (река в България), река в Област София, България;
 Блато (река в Република Македония), река в областта Пелагония, Република Македония;
 блато (игра), игра на карти за трима.